La III edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1983 a Lisbona, in Portogallo.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1983
Competizioni sportive a Lisbona
Scherma nel 1983